Lechia Kielce (1920–1948) – wielosekcyjny klub sportowy działający w Kielcach w latach 1920–1927, 1939 i 1945–1948
 Lechia Kielce (1955–1988) – wielosekcyjny klub sportowy działający w Kielcach w latach 1955–1988